Dorpen in Bulgarije
Vinarovo (Stara Zagora), een dorp in gemeente Tsjirpan, oblast Stara Zagora
Vinarovo (Vidin), een dorp in gemeente Novo Selo, oblast Vidin